Tsuneo Niijima  född 1955, en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som T. Niijima och som upptäckare av 32 asteroider.

Han upptäckte tillsammans med Takeshi Urata, den periodiska kometen 112P/Urata-Niijima.

Asteroiden 5507 Niijima är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Tsuneo Niijima

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Tsuneo Niijima

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1955
WP:Projekt Japan